Le nom Lackawanna peut désigner :

aux 
le Comté de Lackawanna
une rivière
une ville de l'État de New York